Майкл Джеймс Эванс (; 1 января 1973, Плимут, Англия) — ирландский футболист английского происхождения, бизнесмен.

Карьера

«Плимут Аргайл» 
Эванс присоединился к команде «Плимут Аргайл» в декабре 1987 года, будучи школьником. Он дебютировал в первой команде в декабре 1990 года в возрасте 17 лет и подписал свой первый профессиональный контракт в марте 1991 года. Он был частью «Плимута» Нила Уорнока, который выиграл путёвку во второй дивизион, выиграв на стадии плей-офф в 1996 году. После этого успеха, в марте 1997 года Эванса подписал Грэм Сунесс в «Саутгемптон» за 650 000 фунтов стерлингов.

«Саутгемптон» 
Сунесс подписал Эванса, чтобы добавить мощности нападению клуба, чтобы избежать вылета из премьер-лиги в сезоне 1996/97 года, поскольку «Саутгемптон» оказался в низу таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте premierleague.com 

Футболисты Англии
Футболисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Бристоль Роверс»
Игроки ФК «Торки Юнайтед»